«Sun Machine» — музичний альбом гурту «Myslovitz». Виданий 17 вересня 1996 року лейблом «Sony Music Polska». Загальна тривалість композицій становить 45:41. Альбом відносять до напрямку альтернативний рок. Гурт отримав за альбом «золоту платівку»: його номіновано на премію «Фридерик».

Список пісень

Посилання 
http://muzyka.wp.pl/rid,51069,title,Sun-Machine,plyta.html 

Альбоми Myslovitz